Csehország
 Lovčice, település a Hodoníni járásban
 Lovčice, település a Hradec Králové-i járásban
 Lovčice, Bílé Podolí településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Lovčice, Plánice településrésze a Klatovyi járásban
 Lovčice, Kosova Hora településrésze a Příbrami járásban
 Szlovákia
 Alsólóc (szlovákul Dolné Lovčice), település a Nagyszombati kerület Nagyszombati járásában